

Patronyme 

 Mathieu Jaboulay (1860 - 1913), chirurgien français ;

 Émile Jaboulay (1879 - 1961), chimiste français ;

 Henry Jaboulay (1897 - 1977), Résistant français des maquis de l'Ain et du Haut-Jura.